Алекса́ндр Ткаче́нко:
 Ткаченко, Александр Владимирович (род. 1960) — советский гребец.
 Ткаченко, Александр Владиславович (род. 1966) — украинский журналист и телеведущий, медиаменаджер, продюсер.
 Ткаченко, Александр Евгеньевич (род. 1972) — протоиерей Русской православной церкви, основатель и директор первого в России детского хосписа в Санкт-Петербурге.
 Ткаченко, Александр Кузьмич (1917—1980) — Герой Советского Союза.
 Ткаченко, Александр Михайлович (род. 1984) — украинский адвокат, политик. Народный депутат Украины IX созыва.
 
 Ткаченко, Александр Петрович (1945—2007) — советский и российский поэт, правозащитник.
 Ткаченко, Александр Платонович (1917—1978) — полный кавалер ордена Славы.
 Ткаченко, Александр Прохорович (1912—1971) — Герой Советского Союза.